

Biografie 
 Adolf Weil – niemiecki lekarz
 André Weil – francuski matematyk
 Andrew Weil – amerykański lekarz
 Bruno Weil – niemiecki dyrygent
 Felix Weil – fundator Instytutu Badań Społecznych we Frankfurcie nad Menem
 Henri Weil – francusko żydowski filolog
 Jerzy Weil – uczestnik powstania warszawskiego
 Jiří Weil – czeski pisarz
 Jo Weil – niemiecki aktor
 Liza Weil – amerykańska aktorka
 Simone Weil – francuska filozof i myślicielka 
 Stanisław Weil – chemik, farmakolog, profesor Uniwersytetu Warszawskiego

Geografia 
 Weil – dzielnica Esslingen am Neckar
 Weil – dzielnica Tengen  
 Weil – gmina w kraju związkowym Bawaria|, w powiecie Landsberg am Lech
 Weil am Rhein – miasto w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Lörrach
 Weil der Stadt – miasto w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Böblingen
 Weil im Schönbuch – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Böblingen
 Weil – rzeka w niemieckiej Hesji, dopływ Lahnu

Zobacz też 
 Weill